Боливар има више значења:
 Симон Боливар
 Округ Боливар (Мисисипи)
 Боливар (Њујорк)
 Боливар (Западна Вирџинија)
 Боливар (Мисури)
 Боливар (Охајо)
 Боливар (Пенсилванија)
 Боливар (Тенеси)